Текан, Тёкан:

Россия 
 Текан — населённый пункт в Сковородинском районе Амурской области.
 Текан — железнодорожный разъезд, Забайкальская железная дорога.
 Текан — река в Амурской области, бассейн Амура.

Япония 
 Тёкан — нэнго, девиз правления императора Японии с 1163 по 1165 год.